A Cheap Removal – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Cheap Removal – film del 1910 diretto da H.O. Martinek